Svenska mästerskapet i ishockey 1947 var det 25:e svenska mästerskapet i ishockey. Till turnering hade 32 lag anmält sig, men p.g.a. vädret och tidsbrist fick antalet lag reduceras till 21. I finalen den 14 mars möttes AIK och IK Göta, AIK vann med 3–2.

Kvalificering
7 februari: Åkers IF–IK Sleipner 3-8
8 februari: IFK Nyland–Hofors IK 5-6
9 februari: Wifsta/Östrands IF–IK Warpen 6-1
15 februari: BK Forward–UoIF Matteuspojkarna 4-13
28 februari: Västerås IK–Nacka SK 6-3

Matchträd

Matcher
Första omgången
9 februari: Ljungby IF–Karlbergs BK 1-7
16 februari: Mora IK–IK Sirius 9-1
18 februari: Forshaga IF–Västerås SK 7-8
23 februari: Hofors IK–Wifsta/Östrands IF 2-3
25 februari: IK Sleipner–IK Göta 0-5
27 februari: Hammarby IF–UoIF Matteuspojkarna 4-3
28 februari: Södertälje SK–IFK Mariefred 10-2
5 mars: AIK–Västerås IK 10-2

Kvartsfinaler
2 mars: Karlbergs BK–Hammarby IF 4–6
2 mars: IK Göta–Västerås SK 9–2
9 mars: Mora IK–AIK 2–6
9 mars: Wifsta/Östrands IF–Södertälje SK 1–8

Semifinaler
7 mars: Hammarby IF–IK Göta 2–2
11 mars: Hammarby IF–IK Göta 1–2, omspel
12 mars: AIK–Södertälje SK 7–5

Final
12 mars: AIK–IK Göta 3–2
AIK:s mål gjordes av Ruben Carlsson, Klaes Lindström och Åke Ström. IK Götas mål gjordes av Bengt Synnerholm och Åke Lundström. Matchen spelades på Östermalms IP inför  åskådare.

Se även
 Division I i ishockey 1946/1947
 Division II i ishockey 1946/1947

Källor

Sport i Sverige 1947
Ishockeysäsongen 1946/1947
1947